Tadeusz Natanson (1868-1951) – polski bankier, jeden z założycieli "La Revue blanche", mąż Misi Sert
 Tadeusz Natanson (1927-1990) – polski muzyk, teoretyk muzyki, kompozytor i pedagog